«Осадное положение» () — политический триллер режиссёра Коста-Гавраса, вышедший на экраны в 1972 году. Лента основана на реальных событиях — похищении и убийстве в 1970 году агента американских спецслужб Дэна Митрионе.

Сюжет 
Фильм рассказывает о событиях недели, начавшейся с похищения группой уругвайских повстанцев-тупамарос двух иностранцев — американского гражданина Филипа Майкла Санторе и бразильского консула. Санторе официально работает на неправительственную американскую организацию под названием Агентство по международному развитию и якобы помогает уругвайской полиции решать чисто технические вопросы коммуникации. Однако, как утверждают повстанцы (и как подтверждается в ходе допросов пленника), Санторе фактически является высокопоставленным руководителем полиции, обучающим подчинённых методикам пыток и репрессий против неугодных лиц. Тупамарос предлагают схему обмена похищенных на политических заключённых. В стране возникает правительственный кризис...

В ролях 
 Ив Монтан — Филип Майкл Санторе
 Ренато Сальватори — капитан Лопес
 Отто Хассе — Карлос Дукас
 Жак Вебер — Уго
 Жан-Люк Бидо — Эсте
 Морис Тейнак — министр внутренней безопасности
 Иветта Этьеван — женщина-сенатор
 Эванджелин Питерсон — миссис Санторе
 Жак Перрен — телефонный оператор

Награды и номинации 
 1972 — Приз Луи Деллюка (Коста-Гаврас).
 1974 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучший зарубежный фильм.
 1974 — награда ООН, а также номинация на премию BAFTA за лучшую музыку (Микис Теодоракис).
 1974 — вторая премия Нью-Йоркского общества кинокритиков в категориях «лучший режиссёр» (Коста-Гаврас) и «лучший сценарий» (Франко Солинас), а также третья премия в категории «лучший фильм». Картина подверглась жесткой обструкции в США, была характеризована как «ложь и пропаганда» и снята с показа.

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Италии
Фильмы-триллеры ФРГ
Фильмы, основанные на реальных событиях
Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Франции 1972 года
Фильмы Dieter Geissler Filmproduktion